Иран принимал участие в Зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия) во второй раз за свою историю, пропустив Зимние Олимпийские игры 1960 года, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 Sports-Reference.com

Страны на зимних Олимпийских играх 1964 года